Pires do Rio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pires do Rio (ort), Goiás, 
 Pires do Rio (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar